jer (Fringilla montifringilla) – ptak z rodziny łuszczaków
 jer – głoska występująca w języku prasłowiańskim. Rozróżniano jer przedni (ь) i jer tylny (ъ)
 jer może odnosić się do nazw następujących liter cyrylicy:
 ь (ерь) – jer miękki, w językach wschodniosłowiańskich miękki znak (), w bułgarskim tzw. jer mały () 
 ъ (еръ, ер) – jer twardy, w językach wschodniosłowiańskich twardy znak (ros. ), w bułgarskim tzw. jer wielki () 
 ы (еры) – jery (wyraz nieodmienny)

patrz też
 Jer-2